Бочкино:
 Бочкино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Бочкино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Бочкино — деревня в Порховском районе (Верхнемостская волость) Псковской области.
 Бочкино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бочкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.